Hanenburg (stins), een stins, verstevigd huis in Sneek, in de Nederlandse provincie Friesland.
 Hanenburg (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Noardeast-Fryslân